Vollen (plaats), een plaats in Noorwegen
Volder, een wolbehandeling (vollen)
Völlen, een dorp in Duitsland